Бэюш (Баюш, ) — село в Леовском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Бэюш, включающей также сёла Новая Кочулия и Хыртоп.

География 
Село расположено на высоте 165 метров над уровнем моря. Недалеко от села берёт своё начало река Ялпужель, правый приток реки Ялпуг. Река имеет два источника — дождевой (находится в лесном массиве в 2,8 км к северо-востоку от села) и постоянный — родник (находится в 5,5 км ниже дождевого источника по течению реки).

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Бэюш проживает 1010 человек (478 мужчин, 532 женщины).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Леовского района